Ла Лига 2018/19. или Ла лига Сантандер из спонзорских разлога, је 88. сезона Ла лиге, од њеног оснивања 1929. године. Сезона је почела 17. августа 2018. године, а планирано је да се заврши 26. маја 2019. године. Распоред за сезону 2018/19. објављен је 24. јула 2018. године. Ово ће бити прва сезона у којој ће се користити ВАР систем.

Титулу брани Барселона. Из Ла лиге 2 друге лиге у шпанском фудбалу у Ла лигу 1 су се пласирали Рајо Ваљекано, Реал Ваљадолид и Уеска. Они су у лиги уместо Депортива ла Коруње, Лас Палмаса и Малаге.

Барселона је шампион лиге другу сезону заредом и 26. пут укупно, пошто је 28. априла 2019, након што је победила Леванте на свом стадиону Камп ноу резултатом 1 — 0 голом Лионела Месија најбољег стрелца лиге са 34 поготка, и 3 меча пре краја првенства.

Резиме 
Неколико клубова је направило менаџерске промене пре почетка сезоне. Међу њима је Реал Мадрид, када је Зинедин Зидан поднео оставку након треће узастопне титуле у Лиги шампиона. Заменио га је Хулен Лопетеги, који је управљао Шпанском репрезентацијом на Светском првенству у Русији, објава да ће преузети клупу Реал Мадрида пред само Светско првенство подигла је много прашине, а као резултат тога је отказ на место селектора Шпанске репрезентације само два дана пре Светског првенства у Русији. Остале промене на месту шефа струке су: Пабло Мачин у Севиљи, који је позајмљен од Ђироне након великог успеха и промоције Ђироне из Ла лиге 2 у Ла лигу 1 претходне сезоне.

У прозору за трансфер, највећи трансфер се догодио на релацији Реал Мадрид — Јувентус кад је продат једно од најбољих играча света Кристијано Роналдо, Јувентус је платио португалца 120 милиона евра Реал Мадриду. Португалац је постигао 450 голова у 438 утакмица током девет година проведених у шпанској престоници. Трансфер у Реал Мадрид је белгијски голмана Тибо Куртоа за 35 милиона евра је доведен из Челсија, а нападач Маријано се вратио у клуб из Олимпик Лиона за 22 милиона евра. Бранилац трофеја Барселона је довела Клемана Ланглеја у своју одбрану, Артура Видала на средину терена, и потрошила више од 40 милиона евра на бразилског играча Малкома. Играчи који отишли из Барселоне су Андрес Инијеста на крају веома успешне каријере од 16 година проведених у Барселони, када је потписао за јапански Висел Кобе.

Ветерани Габи и Фернандо Торес су напустили Атлетико Мадрид и прешли у нове тимове у Азији, док су за Атлетико Мадрид потписали француз Томас Лемар и португалац Желсон Мартинс. После успешне претходне сезоне, у којој је тим завршио на четвртом месту и вратио се у Лигу шампиона, Валенсија је трајно потписала уговор са португалским крилом Гонсалом Гедесом из Пари Сен Жермена. Нападач Симоне Цаца и везни играч Жоао Кансело су отишли у Италију, док су Кевин Гамеро и Џефри Кондогбија стигли су као замена. Атлетик Билбао је продао Кепу Аризабалагу Челсију за 80 милиона евра, што је светски рекорд кад су у питању голмани.

У десетм колу је одигран први Ел Класико у сезони, који је добила Барселона која је победила са 5-1 код куће Реал Мадрид. Хет трик је постигао Луис Суарез. Резултат је послао Мадриђане на 9. место табеле Примере, и довео је до смене Хулена Лопетегија, тренера Реал Мадрида након само пет месеци. У друго место су се укључили Севиља са својим нападачким паром Андре Силвом и Висамом Бен Једером, Алавес који је средином октобра био на кратко лидер, Еспањол и Реал Ваљадолид који је преузео бивши бразилски интернационалац Роналдо.

Састав Ла лиге у сезони 2018/19. 
{{Location map+ |Spain |width=500 |float=right |caption=Локације тимова Ла лиге 2018/19. |places=

{{Location map~ |Spain |mark=TransparentPlaceholder.png |marksize=1 |lat=36.6 |long=2.2 |label=<div style="font-size:80%;">Мадридски клубови :Атлетико Мадрид
Хетафе
Леганес
Рајо Ваљекано
Реал Мадрид
</div>|position=right}}
}}

 Промене у лиги Промоција и релегација (пре-сезоне):
Укупно 20 тимова ће се такмичити у лиги, укључујући 17 екипа из претходне сезоне Ла лиге и три екипе које су промовисане из Ла лиге 2, које су освојиле прва два места у претходној сезони Ла лиге 2 и победник доигравање рунде у Ла лиги 2.Тимови који су испали у Ла Лигу 2:
Први тим који је испао из Ла лиге је Малага. Њихово испадање је потврђено 19. априла 2018. године, након пораза од Левантеа од 1-0, када се завршио њихов десетогодишњи период проведен у Ла лиги.

Други тим који је испао је Лас Палмас, након пораза од 4-0 против Алавеса 22. априла 2018. године, завршивши своје трогодишње учешће у Ла лиги.

Последњи тим који је испао је Депортиво ла Коруња, након пораза од 4—2 кући од Барселоне 29. априла 2018. године. Овај резултат је потврдио треће испадање Депортива у седам година, а Барселона је освојила 25. пут Ла лигу.Тимови који су промовисани у Ла лигу :
Дана 21. маја 2018. године, Уеска је први пут у историји клуба промовисана у Ла Лигу победом од 2—0 над екипом Луга.

Рајо Ваљекано је други тим који је 27. маја 2018. осигурао промоцију у Ла Лигу, победивши Луго, овај пут 1—0. Рајо Ваљекано се враћа у Ла лигу након двогодишњег одсуства.

Реал Ваљадолид је последњи тим који је промовисан у Ла лигу након победе над Спортинг Хихоном и Нумансијом у доигравању. Реал Ваљадолид се вратио у Ла лигу након 4 године.

 Утакмице изван Шпаније 
Дана 16. августа 2018. године, Ла Лига је потписала 15-годишњи уговор са Релевент Спортс (власници Међународног купа шампиона) како би заказали по једну утакмицу по сезони у САД. Ове сезоне први пут ће се одржати званична утакмица Лиге лиге изван Шпаније. Утакмица између Ђироне и Барселоне, која ће се одиграти 27. јануара 2019. године, изабрано је да се игра у Мајамију, али је било потребно одобрење Краљевске шпанске фудбалске федерације. Дана 21. септембра 2018. године, Шпанска фудбалска федерација одбила је да се утакмица која се одржава у Мајамију одигра. Дана 26. октобра 2018. године, након захтева Шпанске фудбалске федерације, америчког фудбала и КОНКАКАФ-а, Веће ФИФА-е размотрило је предлог Ла Лиге. На крају састанка, Веће ФИФА-е је изјавило да је "у складу са мишљењем које је изразио Комитет заинтересованих страна у фудбалу, Веће нагласило спортски принцип да утакмице званичне лиге морају бити одигране на територији одговарајуће асоцијације чланица". 13. децембра 2018. године, Барселона је исказала своје расположење да одигра утакмицу у Мајамију, али без ефекта.

 Особље и Опрема 

 Промене тренера у току сезоне 

 Табела 

 (Ш) - Шампион ;  (И) - Испали из лиге 

 Правила рангирања тимова:
 Број бодова
 Гол разлика
 Већи број постигнутих голова
 Бараж (само у случају одређивања првака, испадања из лиге или квалификација за УЕФА-ина такмичења)

 Резултати 

Ажурирано 29. априла 2019. године. Извор: Ла лигаБоје: плава = победа домаћег тима, жута = нерешено; Црвена = победа гостујућег тима.

 Позиције тимова на табели по колима 

 Легенда:

 Статистика 

 Резултат 
 Први гол у сезони: Роџер Марти за Леванте против Реал Бетиса (17. август 2018.)
 Задњи гол у сезони: Пабло де Бласис за Еибар против Барселоне (19. мај 2019.)
 Најбољи стрелци 

 Листа асистената 

 Замора Трофеј Замора Трофеј или Награда Замора је награда коју додељује шпански лист Марка голману са најмање примљених голова у Ла лиги. Награда је названа у част голману Рикарду Замори.

 Хет трикови 

 Напомена:
(H) – Домаћин ; (A) – Гост

 Картони 

 Играч 
 Највише жутих картона: 17  Алваро Гонзалес Соберон (Виљареал)
  Евер Банега (Севиља)
  Марио Гаспар Перез (ФК)
 Највише црвених картона: 2  Луис Адвинкула (Рајо Вааљекано)
  Алваро Гонзалес (Виљареал)
  Абдуле Ба (Рајо Ваљекано)
  Евер Банега (Севиља)
  Ерик Кабако (Леванте)
  Густаво Кабрал (Селта Виго)
  Ђене Даконам (Хетафе)
  Оскар де Маркос (Атлетик Билбао)
  Бернардо Еспиноса (Ђирона)
  Рубен Рочина (Леванте)
  Хорхе Пулидо (Уеска)
 Клуб 
 Највише жутих картона: 121 Атлетик Билбао
 Највише црвених картона: 8 Рајо Ваљекано
 Најбржих жутих картона: 77 Реал Мадрид
 Најбржих црвених картона: 0' Реал Ваљадолид

 Просечна посећеност 

Извор: World Football

 ЛФП Награде 

 Месечне награде 

 Број тимова по аутономној заједници Извор:''

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Ла Лиге 

2018/19
Сезона 2018/19. у шпанском фудбалу